Игорь Борисович Френкель (; род. 22 апреля 1952 года, Ленинград) — американский математик советского происхождения, специалист по теории представлений и математической физике. Профессор Йельского университета, член Национальной АН США (2018).

Биография 
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 1979 году эмигрировал в США. В 1980 году получил докторскую степень в Йельском университете. Работал в Институте перспективных исследований (IAS) и Математическом научно-исследовательском институте (MSRI), является почетным профессором в Ратгерском университете.

В настоящее время работает в Йельском университете, профессор и заведующий кафедрой математики.

Член Американской академии искусств и наук.

Среди его учеников — Павел Этингоф, Михаил Хованов, Александр Кириллов.

Примечания

Ссылки 
 Igor B. Frenkel 

Математики по алфавиту
Математики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Ратгерского университета
Русские эмигранты третьей волны в США